Шлея́, Шлейка, Хомутина, Широкий ошейник — часть конской упряжи:
 часть сбруи в виде ремня, идущего от хомута вокруг туловища лошади и скрепленного поперечными ремнями, идущими через спину;
 разновидность широких лямок, заменяющих хомут в шорах (шорной упряжи);
 широкий ремень, охватывающий грудь лошади и заправленный под подпругу. 

Удерживает хомут в нужном положении при спуске лошади, а также при остановке, при этом лошадь упирает в шлею ягодицами. Шлея или лямка, употребляемая в Сибири при упряжи собак — Алик или Алак.

Состав 
Состоит из нескольких ремней:
 продольный наспинный ремень — прикреплён гортом, оканчивается на крупе розеткой;
 широкий ободовый ремень — обхватывающего лошадь с боков и вокруг бёдер, концами пристегивается к гортам хомута;
 два — три поперечных ремня — соединяют продольный и ободовый ремень;
 два мочковых ремня — пристёгиваются к оглоблям.

В зависимости от материала и количества подвижных соединений, шлея может быть разных видов: артиллерийская, обозная, городская русская, парная, ломовая и деревенская.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Конская упряжь